Das Mercantile Credit Classic 1991 war ein Snooker-Turnier der Saison 1990/91, das vom 1. bis 12. Januar im Bournemouth Internation Centre stattfand. Zum vierten Mal in Folge war das Hotel der Veranstaltungsort. Insgesamt fand das Turnier zum elften Mal statt.

Steve James gelang mit seinem Sieg im Vorjahr eine große Überraschung, daran konnte er nicht anknüpfen und er verlor bereits sein erstes Spiel. Mit Stephen Hendry und Jimmy White bestritten diesmal wieder zwei Spieler aus dem engeren Favoritenkreis das Finale. Doch nicht Hendry, der an die Spitze der Weltrangliste gestürmt und zuletzt vier Ranglistenturniere am Stück gewonnen hatte, setzte sich durch, sondern Jimmy White gewann klar mit 10:4 und nahm damit Revanche für die Niederlage im Finale der letzten Weltmeisterschaft. Es war Whites zweiter Classic-Sieg nach 1986, wohingegen Hendry das Turnier nie gewinnen konnte.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten drei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Das verkürzte Format aus dem Vorjahr mit dem Best-of-19-Finale wurde in diesem Jahr beibehalten.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Blackpool